Olga Boriszovna Lepesinszkaja (1871-1963) csalásairól hírhedt szovjet „tudós”
 Olga Vasziljevna Lepesinszkaja (1916-2008) a Moszkvai Nagyszínház balerinája